Véronne steht für:

 Véronne (Drôme), eine französische Gemeinde im Département Drôme
 Véronne (Fluss), ein französischer Fluss im Département Cantal
 Étang de Veronne, ein französischer Teich im Département Territoire de Belfort
 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, eine kanadische Gemeinde in der Provinz Québec

Siehe auch:
 Véronnes, französische Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Veron